Я́смин Ку́ртич (; 10 января 1989, Чрномель, Югославия) — словенский футболист, полузащитник клуба «Парма», на правах аренды выступающий за ПАОК, и национальной сборной Словении.

Биография 
Куртич — воспитанник клуба «Младост» из Подгорицы, к которому он присоединился в 2002 году.

В 2007 году игрок перешёл в клуб Второй лиги Словении по футболу «Бела Крайина» из своего родного города. В 2010 году футболист перешёл уже в клуб Первой лиги — «Горицу». В итоге в клубе игрок пробыл 6 месяцев.

18 декабря 2010 года Ясмин подписал контракт на 4 с половиной года с футбольным клубом «Палермо», начинавший действие в январе 2011 года. Куртич стал четвёртым словенцем, пришедшим в клуб в сезоне 2010/11. В «Палермо» игрок дебютировал 12 января 2011 года в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кьево». «Палермо» выиграл этот матч со счётом 1:0. 13 февраля 2011 года Ясмин дебютировал в Серии A против «Фиорентины», закончившийся поражением «Палермо» со счётом 2:4.

1 августа 2011 года Куртич перешёл на правах аренды в клуб Серии B «Варезе». В Серии B футболист дебютировал 27 августа 2011 года в матче против «Бари». В 2013 году Куртич перешёл в «Сассуоло». 31 января 2014 года футболист был отдан в аренду до конца сезона в «Торино». 1 сентября 2015 года был отдан в аренду в «Фиорентину». Дебютировал 18 сентября в матче Лиги Европы против «Генгама». Свой первый гол за «фиалок» забил 21 сентября в матче против «Аталанты».

25 июня 2015 года подписал контракт с клубом «Аталанта» из Бергамо. Но с 2018 года играл за другой итальянский клуб - СПАЛ, проведя первый сезон на правах аренды. В январе 2020 года Куртич был отдан в аренду в "Парму", а летом того же года подписал с клубом трёхлетний контракт.

10 января 2020 года Куртич перешел в «Парму» на правах аренды до конца сезона 2019/20, в конце которого клуб был обязана выкупить его права. Он подписал контракт с «крестоносцами» до 30 июня 2023 года.

18 июля 2021 года Куртич присоединился к греческому клубу ПАОК на правах двухлетнего договора аренды.

Карьера в сборной 
Ясмин провёл 2 официальных матча за молодёжную сборную Словении.

26 мая 2012 года Куртич дебютировал в основной сборной в матче против Греции, где сравнял счёт ударом со штрафного. Матч закончился со счётом 1:1.

Голы за сборную

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бела Крайина»
Игроки ФК «Горица» Нова-Горица
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК ПАОК